Nach der griechischen Sagengestalt Bellerophon wurden mehrere Schiffe der Royal Navy benannt:

 HMS Bellerophon (1786), ein britisches 74-Kanonen-Linienschiff, das Napoleon I. von der Ile d'Aix nach Plymouth brachte, von wo aus er nach St. Helena deportiert wurde
 HMS Bellerophon (1865), ein segel- und dampfgetriebenes Zentralbatterie-Panzerschiff, Stapellauf 1865
 HMS Bellerophon (1907), ein britisches Dreadnought-Schlachtschiff, Stapellauf 1906 in Portsmouth, das an der Skagerrakschlacht im Ersten Weltkrieg beteiligt war

Bellerophon